Кевин Тумба (род. , Лубумбаши, Бельгия) — бельгийский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового.

Карьера 
Кевин Тумба начал свою профессиональную карьеру в 2011 году в бельгийском «Монсе». Затем два сезона отыграл за «Лёвен Беарз».

В июне 2015 года Тумба стал игроком «Спиру Шарлеруа». В сезоне 2015/2016 набирал 8,6 очка, 9,9 подбора и 2,6 блок-шота в Еврокубке.

В январе 2017 года Тумба перешёл в «Мурсию», подписав контракт до конца сезона 2016/2017 с опцией продления еще на год.

В марте 2019 года игрок получил серьезное повреждение плеча из-за чего выбыл до конца сезона.

Сборная Бельгии 
Тумба в составе сборной Бельгии по баскетболу принимал участие на Чемпионате Европы 2015 года.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Тумба на сайте Belgian Lions

Баскетболисты Бельгии
Игроки БК «Бельфиус Монс-Эно»
Игроки БК «Лёвен Беарз»
Игроки БК «Спиру Шарлеруа»
Игроки БК «Колоссос»
Игроки БК «Фос Прованс»
Игроки БК «Ионикос»
Игроки БК «Феникс»
Игроки сборной Бельгии по баскетболу